DDX53 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 631 амінокислот, а молекулярна маса — 71 154.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки